De wedstrijden van het Nederlandse Eerste klasse voetbal uit het seizoen 1954/55 was het eerste professionele voetbalseizoen, georganiseerd door de KNVB. Het eerste seizoen werd onderverdeeld in vier klasses. In november 1954 werd echter besloten om te fuseren met de NBVB-competitie. Dit betekende dat de competities niet werden afgemaakt en opnieuw werden verdeeld. De competitiewedstrijden in de Eerste klasse D begonnen op 5 september 1954 en liepen tot 14 november 1954.

Speelronde 1

Speelronde 2

Speelronde 3

Speelronde 4

Speelronde 5

Speelronde 6

Speelronde 7

Speelronde 8

Speelronde 9

Speelronde 10

1954/55
Nederlands competitievoetbal 1954/55